TFM est un sigle qui peut désigner :
 Télé Futur Media, une chaîne de télévision sénégalaise ;
 TeX Font Metric, un format de fonte propre au logiciel de composition de pages TeX ;
 TFM Distribution, une société française de distribution de films ;
 Transportación Ferroviaria Mexicana, ancien nom de la compagnie de chemin de fer mexicaine Kansas City Southern de México.